Physa gyrina är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1821.  Physa gyrina ingår i släktet Physa och familjen blåssnäckor.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 P. g. gyrina
 P. g. latchfordi

Källor

Externa länkar 

Blåssnäckor
gyrina